Игорь Лапин:
 Лапин, Игорь Александрович (род. 1969) — народный депутат Украины.
 Лапин, Игорь Евгеньевич (1948—1990) — советский хоккеист.